Bristen steht für:

 Bristen UR, eine Ortschaft in der Gemeinde Silenen, Kanton Uri 
 Bristen (Berg), einen  hohen Berg in den Glarner Alpen